Macrina puede referirse a:

 Macrina la Mayor (260 - c. 340), santa cristiana.
 Macrina la Joven (324 - 379), filósofa y religiosa medieval.